Le Hong Kong Open 2010 est l'édition 2010 du Hong Kong Open qui se déroule au Hong Kong Squash Centre à Hong Kong du 25 au .
Nicol David gagne son cinquième Hong Kong Open, en battant Jenny Duncalf en finale.

Dotation et points 
En 2010, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hong Kong Open
 Hong Kong Open masculin 2010
 Saison 2010 de la WSA

Liens externes 
 

Féminin 2010
WISPA World Series 2010
Sport en Chine en 2010
2010 à Hong Kong
Sport en août 2010